Rožmberk steht für:
 Burg Rožmberk, namensgebende Burg für das Adelsgeschlecht der
 Rosenberger, siehe Rosenberg (Adelsgeschlecht)

geografische Objekte in Tschechien:
 Rožmberk nad Vltavou, Stadt
 Rybník Rožmberk, Teich, siehe Rosenberg-Weiher

Siehe auch:
 Rosenberg